Die Abkürzung CXH steht für:
 China Xinhua Airlines (ICAO-Code)
 Vancouver Harbour Water Aerodrome (IATA-Code)
 mehrere LKW-Typen von Isuzu, siehe Isuzu 810 und Isuzu Giga

CXH